Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1978 — 45-й чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 26 квітня по 14 травня 1978 року.  

У рамках чемпіонату світу пройшов 56-й чемпіонат Європи.

Група А Прага, Чехословаччина 26 квітня — 14 травня 1978.

Група В Белград (Югославія) 17 березня — 26 березня 1978.

Група С Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія, (Іспанія) 10 березня — 19 березня 1978.

Чемпіонат світу Група А

Чемпіонат Європи

Найкращі бомбардири

Найкращі гравці чемпіонату світу 
Найкращими гравцями були обрані (Директорат турніру):
 Воротар  Їржі Голечек
 Захисник  В'ячеслав Фетісов
 Нападник  Марсель Діонн

Найкращі гравці за версією журналістів:
 Воротар  Їржі Голечек
 Захисники  Їржі Бубла —  В'ячеслав Фетісов
 Нападники  Іван Глінка —  Олександр Мальцев —  Сергій Капустін

Чемпіонат світу Група В

Чемпіонат світу Група С

Посилання  
 Архів  
 Архів   
 Архів  
 Архів 

 

1978 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою
Чемпіонати Європи з хокею із шайбою
Спортивні змагання у Празі
Хокей у Чехословаччині
Квітень 1978
Травень 1978